Pinhão, un comune brasiliano del Paraná.
 Pinhão, un comune brasiliano del Sergipe.